Municipio de Newport puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newport (condado de Carteret, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Carteret.
 Municipio de Newport (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Newport (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Newport (condado de Lake, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Newport (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Newport (condado de Barton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Newport (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Newport (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.